Эр — многозначный термин: топонимы, фамилии и прочее.

Топонимы  
 Эр — департамент на севере Франции, входящий в состав административного региона Нормандия.
 Эр — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Эр — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Эр (река, Великобритания) — река в Великобритании.
 Эр (приток Сены) — река во Франции.
 Эр (приток Эны) — река во Франции.
 мыс Эр — северная точка острова Мэн.
 Эр — город в Шотландии.
 Эр — город в Квинсленде, Австралия.

Фамилия 
 Эр, Клеменс фон (1768—1834) — немецкий помещик.
 Эр, Максимилиан фон (1806—1846) — немецкий поэт.
 Эр, Теобальд фон (1807—1885) — немецкий художник.

Прочее 
 Эр — серия паровозов.
 Э или Эр — эрстед.
 Эр — название буквы Р в кириллице.
 Эр — старинная французская карточная игра.

См. также 
 Эризация (путунхуа) — суффикс -эр в китайском языке.
 
 Р (кириллица) (буква «эр»)